Cyriacuskloster ist eine Bezeichnung für:
 Kloster Wiesensteig, Baden-Württemberg 
 Cyriacuskloster Erfurt, Thüringen
 Cyriacuskloster Naumburg, Hessen 
Siehe auch:
Cyriakusstift